Super Monkey Ball Jr. — компьютерная игра в жанре головоломки для консоли Game Boy Advance. Одна из немногих игр для этой платформы, в которой используется трёхмерная графика. Игра не была выпущена в Японии.

Геймплей 
Игроку надо управлять обезьяной, которая находится в шаре. Нужно пройти лабиринт и найти выход.

Персонажи 
Как и в других играх серии Super Monkey Ball, в игре присутствуют Айай, Гонгон, Мими и Малыш. За них можно играть также и в мультиплеере.

Отзывы 

Игра получила в основном положительные отзывы от критиков. GamePro в своём обзоре восхищались, как разработчики перенесли музыку из игр для Nintendo GameCube на портативную консоль Game Boy Advance. Они также высоко оценили графику, трёхмерные уровни и персонажей.

Сайт IGN также высоко оценил игру, и назвал в обзоре лучшей игрой для Game Boy Advance. В 2007 году этот же сайт поставил Super Monkey Ball Jr. на 25-е место среди лучших игр для Game Boy Advance.

Самую низкую оценку поставил сайт GameSpy, заявив, что играть в Super Monkey Ball Jr. игроки будут несколько минут.

Примечания

Ссылки 
 Super Monkey Ball Jr. на сайте Sega Retro

Компьютерные игры 2002 года
Игры для Game Boy Advance
Игры для N-Gage
Компьютерные игры, изданные THQ
Super Monkey Ball